Melón - Spaanse provincie
 Meloen - Fruit
 Melon (U2) - Album van U2
 Blind Melon - Grunge band uit Californië
 Walter Melon - Animatieserie